Zoe Callas é um personagem fictício da série americana Law & Order: Criminal Intent. Ela é interpretada por Mary Elizabeth Mastrantonio.

Ligações externas 
 
 

Personagens de Law & Order: Criminal Intent